Алекса́ндр Зы́ков:
 Зыков, Александр Александрович (1922—2013) — советский и украинский учёный-математик, один из создателей теории графов.
 Зыков, Александр Кондратьевич (1672—1749) — участник Северной войны, генерал-лейтенант.
 Зыков, Александр Маркович (род. 1945) — советский и российский режиссёр, народный артист России.
 Зыков, Александр Сергеевич (1871—1916) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Зыков, Александр Яковлевич (1865—1931) — священник Православной российской церкви, настоятель Петропавловского собора в Гомеле.